Montfalcó d'Ossó o Montfalcó d'Agramunt o Montfalcó de Mossèn Meca, entitat de població al municipi d'Ossó de Sió a la comarca de l'Urgell
 Montfalcó Murallat, entitat de població al municipi de les Oluges a la comarca de la Segarra 
 Montfalcó el Gros o Montfalcó Gros, entitat de població al municipi de Veciana a la comarca de l'Anoia
 Montfalcó (Viacamp i Lliterà), entitat de població al municipi de Viacamp i Lliterà a la comarca de la Ribagorça
 Castell de Montfalcó, diversos indrets